Línea E5 puede referirse a:
 Línea E5 de autobús interurbano de Barcelona, España.
 Línea E5 de la EMT Madrid, España.